Ніколенко Анатолій Володимирович (1960—2014) — солдат резерву, Міністерство внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Ніколенко Анатолій Миколайович — український політик
 Ніколенко Віктор Вікторович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ніколенко Дмитро Федорович — український психолог
 Ніколенко Іван Ігорович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ніколенко Микола Леонідович (1986—2014) — старшина ДСУ, учасник російсько-української війни.
 Ніколенко Надія Костянтинівна (1909—1995) — українська перекладачка.
 Ніколенко Олег Вікторович — український політик
 Ніколенко Олег Ігоревич — український дипломат, Речник Міністерства закордонних справ України
 Ніколенко Ольга Миколаївна — доктор філологічних наук, професор, педагог
 Ніколенко Павло Вікторович (1979—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ніколенко Степан Федорович — український художник

Див. також 
 Ніколаєв
 Ніколаєнко
 Миколаєнко
 Нікола

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко